Уильям Патрик Ко́рган (; 17 марта 1967, Элк-Гроув, Иллинойс, США) — американский рок-музыкант и предприниматель, промоутер рестлинга, лидер групп The Smashing Pumpkins и Zwan. В настоящее время он является владельцем и промоутером National Wrestling Alliance (NWA).

Биография 
Родился 17 марта 1967 года в городе Элк Гроув, штат Иллинойс. Отец, Билл Корган-старший, был блюзовым гитаристом, и так маленький Билли впервые познакомился с музыкой. К 14-летнему возрасту он уже сам начал играть на гитаре, называя потом хард-роковые группы Cheap Trick и Van Halen как оказавшие на него наибольшее влияние.

В 1985 году Корган собрал свою первую группу, которая называлась The Marked и играла музыку в стиле готический металл. Дав несколько концертов в районе Чикаго, группа вскоре перебралась в Сент-Питерсберг, штат Флорида, чтобы продолжить свою карьеру. Однако переезд не принес особой удачи, группа распалась, а Корган вернулся в родительский дом.

Работая в магазине музыкальных записей, Корган начал по частям собирать свою новую группу, которой предстояло стать знаменитыми Smashing Pumpkins. Корган подружился с гитаристом Джеймсом Иха и бас-гитаристкой D’Arcy, и трио стало давать выступления в барах и клубах вокруг Чикаго. Вместо барабанщика группа прибегала к помощи драм-машины, однако по совету друга Корган обратился к местному ударнику Джимми Чемберлину, игравшему в стиле джаз-фьюжн, который немедленно получил место в Smashing Pumpkins. Одно из первых выступлений новообразованный квартет провел на разогреве у Jane's Addiction. Как и The Marked, новая группа Коргана смешивала мрачный альтернативный звук с «металлическим», однако также придавала своей музыке психоделический и экспериментальный характер.

Несколько синглов, выпущенных на независимых лейблах, помогли Smashing Pumpkins привлечь внимание звукозаписывающей фирмы «Кэролайн рекордс», которая заключила с группой контракт и в 1991 году выпустила её дебютный альбом, называвшийся Gish. С каждым последующим альбомом — Siamese Dream (1993), двойной Mellon Collie (1995) группа наращивала популярность. Песни Smashing Pumpkins также появились в известных фильмах «Одиночки», «Шоссе в никуда», «Бэтмэн и Робин», а Билли Корган написал музыку к картинам «Стигматы» и «Выкуп» (1996). Кроме того, Корган выступил в роли продюсера при записи альбомов других исполнителей, таких как Рик Оказек и группа Hole.

После распада Smashing Pumkins в 2000 году многие ждали от Коргана начала сольной карьеры, однако музыкант вскоре объявил о своем новом проекте, группе Zwan. В состав нового коллектива вошёл барабанщик Джимми Чемберлин, а также гитарист Мэтт Суини (из группы Chavez) и басист Дэвид Пахо (группы Papa M и Slint). Вскоре Пахо переключился на гитару, его прежнее место заняла басистка Паз Ленчантин из A Perfect Circle, и квинтет выпустил свой дебютный альбом Mary Star of the Sea в январе 2003 года. Однако уже к осени группа распалась из-за внутренних конфликтов. Тогда Корган объявил о начале сольной карьеры.

Вышедший в 2005 году сольный альбом Билли Коргана под названием The Future Embrace получил смешанные отзывы в прессе и разошёлся относительно небольшим тиражом. В том же году Корган выкупил целые полосы в двух ведущих газетах Чикаго, чтобы объявить о своем намерении возродить Smashing Pumpkins. Через несколько дней Чемберлин откликнулся на предложение, и в апреле 2006 года группа была официально возрождена, приняв в состав новых участников. После продолжительной работы в студии и гастролей группы, в 2007 году был выпущен альбом Zeitgeist, моментально взлетевший на вторую строчку в национальном хит-параде. Кроме того, в этом же году Корган по приглашению Рудольфа Шенкера принял участие в записи нового альбома Scorpions, Humanity: Hour I, исполнив часть вокальной партии в песне The Cross.

Летом 2008 года, компания Фендер выпустила подписную модель гитары Billy Corgan Stratocaster®

Летом 2009 года, Корган сформировал группу Spirits in the Sky.

Летом 2011 года Билли Корган вместе с группой Smashing Pumpkins записывает альбом Oceania, заявляя, что это «альбом-в-альбоме», имея в виду работу «Teargarden By Kaleidyscope».

Летом 2014 года, Корган выпустил альбом экспериментальных записей AEGEA, записанный им весной 2007 года. Тираж составил 1000 экземпляров на виниле.Siddhartha сборник вышедший на 5 виниловых пластинках, вышел зимой 2016 года. Также летом 2014 года Билли Корган вместе с группой Smashing Pumpkins записал девятый студийный альбом группы, Monuments to an Elegy. В записи также приняли участие Томми Ли и Джефф Шредер. Альбом вышел в декабре 2014 года.

Карьера в рестлинге

Resistance Pro Wrestling (2011—2014) 
В 2011 году Корган основал независимый рестлинг-промоушен в Чикаго под названием Resistance Pro Wrestling. Два года спустя, в 2013 году, он снялся в рекламе мебели Walter E. Smithe, используя эту платформу для продвижения своей рестлинг-компании.

В марте 2014 года стало известно, что Корган ведет переговоры с американским телеканалом AMC о создании несюжетного реалити-сериала о Resistance Pro. Предполагалось, что в нём Корган возьмет на себя творческое руководство независимой рестлинг-компанией.

Total Nonstop Action Wrestling (2015—2016) 
В апреле 2015 года Корган был объявлен новым старшим продюсером по креативу и развитию рестлеров в Total Nonstop Action Wrestling (TNA), где его роль заключалась в «разработке персонажей и создании сюжетных линий», что он назвал сбывшейся мечтой. В августе 2016 года Корган занял пост нового президента промоушена.

В ноябре 2016 года Корган покинул TNA после споров о несвоевременной оплате труда. В 2016 году он одолжил деньги компании Anthem Sports & Entertainment для финансирования TNA. 11 ноября Корган подписал мировое соглашение с Anthem — TNA и Anthem объявили, что будут возвращать TNA заём Коргана.

National Wrestling Alliance (2017-н.в.) 
1 мая 2017 года было сообщено, что Билли Корган согласился приобрести National Wrestling Alliance (NWA), включая название, права, торговые марки и чемпионские пояса. Сделка была закрыта 1 октября 2017 года. Корган сформировал новое руководство организации вместе с Дэйвом Лаганой.

Личная жизнь 
В 1993 году, Билли Корган женился на художнице Крис Фабиан, но в 1997 году они развелись.
С 2010 года Билли встречался с Джесс Орильяссо из The Veronicas, но 20 июня 2012 года они расстались, оставшись лучшими друзьями.

16 ноября 2015 года у Коргана и его девушки Хлои Мендель родился сын . 2 октября 2018 года у пары родилась дочь Филомена Клементина Корган.

Примечания 

Музыканты The Smashing Pumpkins
Музыканты альтернативного рока
Соло-гитаристы
Рок-вокалисты США
Рок-гитаристы США
Промоутеры рестлинга